Kölpin ist Name folgender Orte:

 Kölpin (Demen), Ortsteil der Gemeinde Demen in Mecklenburg-Vorpommern
 Kölpin (Stavenhagen), Ortsteil der Stadt Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern
 Kölpin (Usedom), Ortsteil der Stadt Usedom in Mecklenburg-Vorpommern
 Kölpin, ehemals im Kreis Arnswalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kielpino (Drawno)
 Kölpin, ehemals im Kreis Flatow, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen in Polen; siehe: Kielpin (Lipka)
 Kölpin, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kiełpino (Brojce)
 Kölpin, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kiełpino (Borne Sulinowo)

Kölpin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kölpin (1731–1801), deutsch-dänischer Autor und Chirurg
 Alexander Bernhard Kölpin (1739–1801), deutscher Arzt, Botaniker und Übersetzer
 Anett Kölpin (* 1963), deutsche Musikerin
 Friedrich Christoph Kölpin (* um 1750; † um 1820), deutsch-dänischer Arzt und Autor
 Karl von Böhlendorff-Kölpin (1855–1925), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Regine Kölpin (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Kölpin (* 1968), deutscher Biologe

Siehe auch:
 Kolpin